Симон Геворкович Мартиросян (,  17 лютого 1997, Айкашен, Вірменія) — вірменський важкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон юнацьких Олімпійських ігор 2014.

Результати

Посилання 
Профіль  на сайті IWF

Вірменські важкоатлети
Вірменські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2016
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Чемпіони Юнацьких олімпійських ігор